VSO est une typologie linguistique, elle caractérise une langue dont les phrases suivent généralement la forme Verbe + Sujet + Objet.
 Vso est la vitesse de décrochage d'un avion en configuration d'atterrissage, c'est-à-dire train sorti et volets à la configuration recommandée pour l'atterrissage.